Анто́н Графф, Граф (; 18 ноября 1736, Винтертур — 22 июня 1813, Дрезден) — немецкий живописец швейцарского происхождения, один из самых популярных и деятельных портретистов Германии второй половины XVIII века. Сохранилось около 2000 работ Граффа.

Биография 
Антон Графф родился в семье ремесленника из Винтертура. Седьмой ребенок Ульриха Граффа и Барбары Графф, урожденной Коллер. 

В 1753 году Графф начал изучать живопись в художественной школе Иоганна Ульриха Шелленберга, специализировался на портретной живописи. Через три года он уехал из Винтертура в Аугсбург. Там он работал с гравером Иоганном Якобом Хайдом. С рекомендательным письмом от последнего он переехал в Ансбах, где работал у придворного художника Леонхарда Шнайдера до 1759 года. Графф часто ездил в Мюнхен, чтобы изучать картины из разных коллекций. 

В 1759 году он вернулся в Аугсбург, а затем переехал в Регенсбург. В 1766 году он получил должность придворного художника и преподавателя в дрезденской Академии художеств, которую сохранил до самой своей смерти. Он отклонял даже более выгодные предложения из Берлина. На его портретах изображены великие личности того времени, в частности, Готхольд Эфраим Лессинг, Мозес Мендельсон, Иоганн Готфрид Гердер, Фридрих Шиллер, Христиан Феликс Вейсе, Христоф Виллибальд Глюк, Генрих фон Клейст и Даниэль Николаус Ходовецкий, Фридрих Гедике. Главным творением Графа считается портрет прусского короля Фридриха Великого. По заказу российской императрицы Екатерины II Графф в 1796 году копирует ряд картин из Дрезденской галереи для Эрмитажа.

В позднем периоде творчестве Графф обратился к пейзажу. Работы Антона Граффа повлияли на творчество ключевых фигур немецкого романтизма: Филиппа Отто Рунге, Каспара Давида Фридриха и Фридриха Георга Вейча.

Антон Графф скончался 22 июня 1813 года в городе Дрездене.

Имя Антона Граффа носит здание технической профессиональной школы в его родном Винтертуре.

Галерея

Примечания

Литература 
Словари и энциклопедии
 
 
 
 
Справочные указатели

Ссылки 
 

Художники Швейцарии
Художники Германии XVIII века
Художники Германии XIX века
Художники-портретисты Германии
Художники-пейзажисты Германии
Придворные художники
Преподаватели Высшей школы изобразительных искусств (Дрезден)